

Carriera
Dopo aver debuttato nel Tourist Trophy 1949 nello Junior TT, ha gareggiato nel motomondiale sino al 1962, ottenendo punti validi per la classifica in un totale di 27 gran premi quasi tutti nella classe 250 ad eccezione di uno in classe 350 nel 1962, ultimo anno della sua carriera e due nella classe 125 nel 1958 e 1959.

In 250 è riuscito a vincere anche due GP, uno nel 1954 (il GP delle Nazioni) e uno nel 1962 (Il GP d'Argentina) entrambe con la Moto Guzzi. In quell'anno ha ottenuto anche la sua migliore prestazione classificandosi terzo nella classifica finale del motomondiale 250

Motomondiale

Classe 125

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Collegamenti esterni

Piloti della classe 125
Piloti della classe 250
Piloti della classe 350
Piloti della classe 500